Het Creiler Woud (of Kreilse Bos) is een bos dat vroeger ten noordoosten van Noord-Holland lag.

Het bos, bekend van de jachtpartij die Floris II van Holland er in 1119 organiseerde, liep ongeveer van Texel tot Enkhuizen.

Tijdens de Allerheiligenvloed van 1 op 2 november 1170 werd het Creiler Woud verzwolgen door de Zuiderzee die bezig was te ontstaan.

Resten van het Creiler Woud zijn nog steeds terug te vinden op de bodem van het IJsselmeer.
De namen van de Noord-Hollandse plaatsen Kreil en Kreileroord en de Flevolandse plaats Creil verwijzingen naar het Creiler Woud; de laatste twee zijn moderne verwijzingen.

Geschiedenis van Hollands Kroon
Zuiderzee